Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Huntley Montgomery e Tripp Phillips che hanno battuto in finale Diego Ayala e Eric Taino 7-63, 7-5.

Teste di serie 

 Devin Bowen /  Jason Marshall (semifinali)
 Huntley Montgomery /  Tripp Phillips (Campioni)

 Diego Ayala /  Eric Taino (finale)
 Matias Boeker /  Bobby Reynolds (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2004